Een verkeersweg:
 N833 (België)
 N833 (Frankrijk)
 N833 (Nederland), zie Provinciale weg 833

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing